Baraże o grupę światową Pucharu Davisa 2017 – baraże o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2016. Mecze barażowe rozegrano pomiędzy 16–18 września 2016.

W barażach wzięło udział osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej Pucharu Davisa 2016 oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych. Zespoły, które wygrały swoje pojedynki, uzyskały prawo startu w Grupie Światowej Pucharu Davisa 2017, zaś przegrani zostali zdegradowani do grup strefowych.

Uczestniczące reprezentacje

Składy

Wyniki 
Losowanie odbyło się 18 lipca 2016 roku w Londynie.

Szwajcaria – Uzbekistan

Belgia – Brazylia

Australia – Słowacja

Kanada – Chile

Rosja – Kazachstan

Indie – Hiszpania

Niemcy – Polska

Japonia – Ukraina

Przypisy

Bibliografia 
 

baraże o grupę światową